Дискография британской и американской группы Fleetwood Mac.

Блюзовый период (1967—1970) 
 Peter Green’s Fleetwood Mac (Blue Horizon, 1968)
 Mr. Wonderful (Blue Horizon, 1968)
 English Rose compilation (Epic, 1969--US only)
 The Pious Bird Of Good Omen (Blue Horizon 1969 — только в ВБ)
 Then Play On (Reprise, 1969)
 Fleetwood Mac In Chicago/Blues Jam In Chicago vols 1 & 2 (Blue Horizon, 1969)

Дополнительные сборники 
 Greatest Hits (CBS Europe, 1971)
 The Original Fleetwood Mac (1967-8 записан, выпущен Blue Horizon 1971)
 The Complete Blue Horizon Sessions 1967—1969 [Box set] (Columbia UK, 1999)
 The Vaudeville Years of Fleetwood Mac: 1968 to 1970 [Box set] (выпущен 1999)
 Show-Biz Blues 1968—1970 [Box set] (Companion to «Vaudville», выпущен c. 2002)
 Best of Peter Green’s Fleetwood Mac (Columbia UK, 2000)
 Original Fleetwood Mac: The Blues Years (3-CD set, Castle, 2000)
 Jumping at Shadows: The Blues Years (Castle/Sanctuary, 2002)
 Men of the World: The Early Years (Sanctuary, 2005)

Концертные альбомы 
 Live at the Marquee, 1967 (выпущен 1992)
 Masters: London Live '68 (выпущен 1998)
 Live At The BBC (выпущен 1995)
 Shrine '69 (концерт 1969, выпущен 1999)
 Live at the Boston Tea Party, vols 1-3 (записан 5-7 февраля, 1970. выпущен на Snapper, 1998—2000. )
 Oh Well--Greatest Hits Live ()

Бутлег 
 Carousel Ballroom (1968)

Промежуточный период (1970—1974) 
 Kiln House (Reprise, 1970)
 Future Games (Reprise, 1971)
 Bare Trees (Reprise, 1972)
 Penguin (Reprise, 1973)
 Mystery To Me (Reprise, 1973)
 Heroes Are Hard to Find (Reprise, 1974)

Дополнительные сборники 
 Madison Blues  [Kiln House/Christine Perfect Band outtakes box set] (Shakedown Records, 2003)

Американский период (1975—) 
 Fleetwood Mac (Reprise, 1975)
 Rumours (Warner, 1977)
 Tusk (Warner, 1979)
 Mirage (Warner, 1982)
 Tango in the Night (Warner, 1987)
 Behind the Mask (Warner, 1990)
 Time (Warner, 1995)
 Say You Will (Reprise, 2003)

Сборники 
 Greatest Hits (Warner, 1988)
 25 Years — The Chain Box set (Warner, 1992)
 The Very Best of Fleetwood Mac (Warner, 2002)

Концертные альбомы 
 Live (Warner, 1980)
 The Dance (Reprise, 1997)
 Live In Boston (Warner, 2004) (From the Say You Will tour)

Синглы 
Peter Green Era

 «I Believe My Time Ain’t Long»/«Rambing Pony» (Nov 1967, Blue Horizon)
 «Black Magic Woman» [#37 UK] /«Long Grey Mare» (June 1968, Epic)
 «Need Your Love So Bad» [#31 UK] «Stop Messin' Round» (UK, Blue Horizon) /«No Place To Go» (US, Epic)
 «Albatross [instrumental]» [#1 UK — 2 weeks]/«Jigsaw Puzzle Blues [instrumental]» (Jan 1969, Epic)
 «Man Of The World» (1969) [#2 UK] /«Somebody’s Gonna Get Their Head Kicked In Tonight» (B-side as «Earl Vince and the Valiants») (April 1969, Immediate)
 «Rattlesnake Shake»/«Coming Your Way» (September 1969, Reprise)
 «Oh Well pts 1 & 2» [#55 US, #2 UK] (November 1969, Reprise)
 «The Green Manalishi» [#10 UK] /«World In Harmony [instrumental]» (June 1970, Reprise).

Transitional Era
 «Jewel Eyed Judy»(written for good friend Judy Wong)/«Station Man»
 «Dragonfly»/«The Purple Dancer»
 «Sands Of Time»/«Lay It All Down»
 «Sentimental Lady»/«Sunny Side Of Heaven [instrumental]»
 «Did You Ever Love Me»/«The Derelict»
 «Spare Me A Little Of Your Love»/«Sunny Side Of Heaven [instrumental]»
 «Remember Me»/«Dissatisfied»
 «Did You Ever Love Me»/«Revelation»
 «For Your Love»/«Hypnotized»
 «Heroes Are Hard To Find»/«Born Enchanter»

With Christine McVie/Lindsey Buckingham/Stevie Nicks

 «Over My Head» (1976) #20 US
 «Rhiannon» (1976) #11 US, #46 UK
 «Say You Love Me» (1976) #11 US, #40 UK
 «Go Your Own Way» (1977) #10 US, #38 UK
 «Dreams» (1977) #1 US — 1 week, #24 UK
 «Don’t Stop» (1977) #3 US, #32 UK
 «You Make Loving Fun» (1977) #9 US, #45 UK
 «Tusk» (1979) #8 US, #6 UK
 «Sara» (1979) #7 US, #37 UK
 «Think About Me» (1980) #20 US
 «Sisters Of The Moon» (1980) #86 US
 «Fireflies» (1981) #60 US
 «Hold Me» (1982) #4 US
 «Gypsy» (1982) #12 US, #46 UK
 «Love In Store» (1982) #22 US
 «Oh Diane» (1982) #9 UK
 «Big Love» (1987) #5 US, #9 UK
 «Seven Wonders» (1987) #19 US, #56 UK
 «Little Lies» (1987) #4 US, #5 UK
 «Everywhere» (1988) #14 US, #4 UK
 «Family Man» (1988) #90 US, #54 UK
 «Isn’t It Midnight» (1988) #60 UK
 «As Long As You Follow» (1988) #43 US, #66 UK
 «Save Me» (1990) #33 US, #53 UK
 «In The Back Of My Mind» (1990) #58 UK
 «Silver Springs» (1997) #41 US
 «Landslide» (1998) #51 US
 «Peacekeeper» (2003) #80 US

Fleetwood Mac
Fleetwood Mac